Bijnaam van Lindisfarne, een Brits eiland in de Noordzee, graafschap Northumberland
 Bijnaam van Inish Cealtra, een onbewoond eilandje voor de kust van het Ierse dorp Mountshannon
 Holy Island (Anglesey) (Welsch: Ynys Gybi), een Brits eiland in de Ierse Zee
 Holy Isle (Firth of Clyde) (Schots-Gaelisch: Eilean MoLaise), in het estuarium van de Schotse rivier de Clyde
 Holy Island (Massachusetts), eilandje in de county Essex van de Amerikaanse staat Massachusetts